Герб Самарской области является символом Самарской области. Утвержден Законом Самарской области «О государственных символах Самарской области» от 13 октября 1998 г.

Описание и обоснование символики 

Герб Самарской области является символом общественно-исторического 
и государственно-административного статуса и представляет собой изображение серебряную дикую козу, обращённого в левую сторону, с золотыми рогами, червлёными (темно-красными) глазами, языком и чёрными копытами, помещённое на геральдический щит французской формы лазоревого цвета. Щит увенчан императорской короной и окружён золотыми дубовыми ветвями, обвитыми Андреевской лентой.

Горделивый серебряный козел на лазоревом щите внушает уважение своей уверенностью и спокойной мощью. Изображение этого животного в геральдике и символике по возрасту не уступает орлу и льву. Уже у древних народов козел обозначал вожака, вождя, был воплощением непоколебимой силы. Дубовые листья с желудями — символ полной силы. А голубая Андреевская лента, на которой носился крест высшего российского ордена — Ордена Святого апостола Андрея Первозванного, учрежденного Петром Первым, подчеркивает принадлежность Самарской области Российскому государству.

На основании Герба Самарской губернии Цвета герба по правилам геральдики имеют определенный смысл:
золото символизирует богатство, силу, верность, постоянство
серебро (может изображаться белым цветом) — нравственную чистоту
лазурь — величие, красоту, ясность
червлень — отвагу, героизм, великодушие

История 

В конце 50-х годов XIX века управляющий Гербовым отделением Департамента герольдии Сената Борис Васильевич Кёне пересматривал российские гербы. В частности, он хотел заменить козу на гербе Самары на дикого козла. Городской герб остался прежним, а идея Кёне воплотилась в Самарском губернском гербе.

В таком варианте герб Самарской губернии был утверждён  года. Тогда герб Самарской губернии имел следующее описание:
{{цитата|В лазоревом щите серебряный дикий козел с золотыми рогами, червлёными глазами и языком и чёрными копытами. Щит увенчан императорскою короною и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевскою лентою}}

Губернский герб можно было видеть при въезде на территорию губернии, на фасадах административных зданий, на официальных бумагах и печатных изданиях, на форменных пуговицах чиновников. Употребление губернских гербов перестало практиковаться после Октябрьской революции 1917 года. Региональная геральдика начала восстанавливаться только в конце 80-х годов XX века.

После 1917 года общественно-политические условия в стране не способствовали использованию гербов. Только в середине 80-х — начале 90-х годов XX века, в связи с процессом децентрализации государственного управления и усилением роли субъектов Российской Федерации, появился интерес к созданию территориальных и муниципальных гербов и флагов.

Соавторами проекта официального описания Герба Самарской области в 1994г. являются: Сергей Артурович Кулаков и Александр Никифорович Завальный

Соавторами проекта современного цветного и монохромного (черно-белого) изображений официального символа Самарской области, который используется с 1994 года являются члены Гильдии профессиональных дизайнеров «Гринтар»: Сергей Артурович Кулаков и Виктор Вартанович Чемирзов

После согласования с Государственной герольдией при Президенте РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ проектов описания и изображений герба Самарской области, только в 1998 году Администрация Самарской области поставила вопрос о необходимости разработки региональных государственных символов. Была создана рабочая группа по подготовке соответствующего проекта областного закона.

22 сентября 1998 года Самарской Губернской Думой был принят Закон Самарской области «О государственных символах области», которым устанавливались региональные герб и флаг. За эталон описания Герба Самарской области было принято описание Губернского герба Самары, утверждённое 5 (17) июля 1878 года. Описание и порядок официального использования символов Самарской области установлен "Законом Самарской области о государственных символах Самарской области", принятого Самарской Губернской Думой  13 октября 1998 г.'' Созданные в соавторстве С.А.Кулакова и В.В.Чемирзова рисунки современного цветного и монохромного (черно-белого) изображений, соответствующие геральдическим правилам и  утвержденному официальному описанию герба Самарской области, являются  Приложением 1 к принятому Закону. 

Однако, на официальном сайте правительства Самарской области https://www.samregion.ru/sam_region/ отсутствует указание имен соавторов современных изображений символов Самарской области, что недопустимо и является нарушением личных неимущественных прав каждого из соавторов на имя.  При этом, указаны имена соавторов слов и музыки гимна Самарской области, 

Рисунки соавторов с 1994 года публично используются и распространяются в информационной сети интернет в качестве изображения официальных символов Самарской области, без заключения авторского или лицензионного договора с соавторами, о передаче прав или предоставлении разрешения на использование рисунков в объёме и на условиях договора. До настоящего времени правительство Самарской области не выполнило установленные национальным законодательством обязательства по заключению установленного законодательством договора и выполнения денежных обязательств перед соавторами. С 1994 года и по настоящее время, бездоговорное использование цветного и монохромного рисунков описания Губернского герба Самары в качестве официальных символов Самарской области, осуществляется с прямым нарушением конституционных прав соавторов коллективных произведений.

Литература 
 Завальный А. Н., Зинченко В. Н., Мокрый В. С. Государственные символы Самарской области. — Самара: Издательский дом «Агни», 1999. — 44 с.
 Геральдический совет: правила и рекомендации "Методические рекомендации по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований" (утверждены Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28 июня 2006 года), Раздел 5. ВОПРОСЫ АВТОРСКОГО ПРАВА

См. также 
 Флаг Самарской области
Гимн Самарской области

Примечания

Ссылки 
 Закон Самарской области «О государственных символах области»

С
Гербы, не внесённые в ГГР РФ
Гербы с императорскими коронами
Гербы с изображением козла
Гербы с изображением дубового венка